Ел Чејене има више значења:

 Ел Чејене (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Чејене (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику